Born to Battle – film western del 1926 diretto da Robert De Lacey
Born to Battle – film western del 1927 diretto da Alan James (come Alvin J. Neitz)
Born to Battle – film western del 1935 diretto da Harry S. Webb